

Населені пункти та їхні частини
 Нове Кшево — село в гміні Завади Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Нове Кшево — село в гміні Пйонтниця Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Нове Кшево — частина села Кшево в гміні Домб'є Кольського повіту Великопольського воєводства

Примітки